Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1983 avgjordes mellan den 20–30 augusti i Västra Samoa. Turneringen vanns av  före ,  tog brons då man vann över  i bronsmatchen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Förlorande lag med bäst målskillnad gick även vidare

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Södra Stillahavsspelen
1983
Södra Stillahavsspelen 1983